Хоккей на траве является одним из видов спорта, соревнования по которому проводятся на проходящих раз в четыре года Играх Содружества, начиная с 1998 года. Соревнования проводятся как среди мужских, так и среди женских сборных команд.

Мужчины

Победители и призёры

Команды, занимавшие призовые места

Женщины

Победители и призёры

Команды, занимавшие призовые места

Примечания

Ссылки 
 Страница о хоккее на траве на Играх Содружества на сайте todor66.com

Соревнования по хоккею на траве